Тритиофосфат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и тритиофосфорной кислоты
с формулой NaPOS,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — бесцветные кристаллы.

Получение 
 Гидролиз сульфида фосфора свежеприготовленным раствором гидросульфида натрия.

Физические свойства 
Тритиофосфат натрия образует бесцветные кристаллы, которые при температуре выше -2°С медленно разлагаются.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле и ацетоне.

Образует кристаллогидрат состава NaPOS•11HO — бесцветные кристаллы,
принадлежат к ромбической сингонии,
пространственная группа P na2,
параметры ячейки a = 1,2620 нм, b = 0,9476 нм, c = 1,4315 нм, Z = 4
.

Примечания

Литература 
 

Соединения серы
Соединения натрия
натрия
Фосфаты натрия